Медуза може да се отнася за:

 Медуза (митология);
 Медуза (животно);
 (149) Медуза, е астероид (астрономия);
 Медуза (град), Мароко
 Медуза (кораб), станал известен след като претърпява корабокрушение
 Медуза (Караваджо) – картина на бароковия художник Караваджо
 Медуза (група) – музикална група от Швеция